J.D. Salinger, Amerikaans schrijver
Pierre Salinger, Amerikaans journalist en politicus

Zie ook 
Selinger